Kristus i Getsemane eller Kristus på Olivberget är en episod i Nya testamentet som inträffade efter den sista måltiden då Jesus begav sig till Getsemane, en trädgård vid foten av Olivberget i Jerusalem, för att bedja. Det är ett vanligt motiv i konsten och kan också avse:

Kristus i Getsemane (Bellini) – en målning av Giovanni Bellini från cirka 1460
Kristus i Getsemane (Blake) – en målning av William Blake från cirka 1800 
Kristus i Getsemane (Correggio) – en målning av Correggio från 1524
Kristus i Getsemane (David) (– en målning av Gerard David från cirka 1510
Kristus i Getsemane (Mantegna) – två målningar av Andrea Mantegna från cirka 1455
Kristus på Olivberget (Caravaggio) – en målning av Caravaggio från cirka 1605
Kristus på Olivberget (Gauguin) – en målning av Paul Gauguin från 1889

Motiv i konsten